Урицкое — село в Грачёвском районе Оренбургской области, входит в состав Петрохерсонецкого сельсовета.

География 
Находится на правом берегу речки Талла на расстоянии примерно 20 километров по прямой на северо-восток от районного центра села Грачёвка.

История
Основана как Дубенка. Упоминается с 1853 года. Названо по фамилии помещика ротмистра Дубенского. В 1900 году 13 дворов и 53 жителя, в 1910 4 двора и 20 человек. Позже подселилось более 400 человек из деревни Сухоречка (около Бузулука) и деревня стала называться некоторое время Сухоречка. После революции переименовано в честь Урицкого М.С. В годы коллективизации появился колхоз «Красная стрела», потом появился колхоз им. Чкалова..

Население
Население составляло 95 человека (82 % русские) по переписи 2002 года ,  82 по переписи 2010 года.

Примечания

Населённые пункты Грачёвского района (Оренбургская область)